

Rússia 
 Malínovka (Pervomàiskoie), poble del districte de Pervomàiskoie, a la província de Tomsk, Rússia
 Malínovka (Krivoixeïnski), poble del districte de Krivoixeïnski, a la província de Tomsk, Rússia
 Malínovka (Amur), poble de la província de l'Amur, a Rússia
 Malínovka (Sakhalín), poble de la província de Sakhalín, a Rússia
 Malínovka (Karatuzski), poble del territori de Krasnoiarsk, a Rússia
 Malínovka (Vorónej), poble de la província de Vorónej, a Rússia
 Malínovka (Komi), poble de la República de Komi, a Rússia
 Malínovka (Rtísxevo), poble de la província de Saràtov, a Rússia
 Malínovka (Arkadak), poble de la província de Saràtov, a Rússia
 Malínovka (Aguínskoie), poble del territori de Krasnoiarsk, a Rússia

Ucraïna 
 Malínovka (Khàrkiv), poble de la província de Khàrkiv, a Ucraïna
 Malínovka (Bakhtxissarai), poble de la República Autònoma de Crimea, a Ucraïna
 Malínovka (Belogorsk), poble de la República Autònoma de Crimea, a Ucraïna